Grass est un mot anglais qui signifie herbe. Il peut également faire référence à :

Patronyme 

 Günter Grass (1927-2015), écrivain allemand ;
 Philippe Grass (1801-1876), sculpteur alsacien ;
 Vincent Grass (né en 1949), acteur belge ;
 Frank J. Grass (né en 1951), général américain.

Toponymes 

 Grass, village luxembourgeois ;
 Grass, cours d'eau d'Alaska, affluent de la rivière Porcupine, elle-même affluent du Yukon ;
 Grass Valley, municipalité de Californie aux États-Unis ;
 Yellow Grass, ville de la province de la Saskatchewan au Canada ;
 Le comté de Sweet Grass, dans le Montana aux États-Unis ; 
 La rivière Grass, cours d'eau de la Région du Nord au Manitoba (Canada).

Cinéma 

 Grass: A Nation's Battle for Life, documentaire américain tourné par Merian C. Cooper en Iran sorti en 1925. Il suit la tribu Bakhtiari lors de sa transhumance bi-annuelle ;
 Grass, film dramatique sud-coréen réalisé par Hong Sang-soo et sorti en 2018.

Sigle 

 GRASS (Groupe d'analyse du social et de la sociabilité), un laboratoire de sociologie français.
 GRASS GIS (Geographic Resources Analysis Support System), un logiciel d'information géographique.

Voir aussi 
 , page d'homonymie.

Patronyme anglais